

Geografia
 General Juan Madariaga – centro abitato argentino nel dipartimento omonimo
 Partido di General Juan Madariaga – dipartimento (partido) argentino, nella provincia di Buenos Aires

Persone
 Amaya Valdemoro Madariaga (1976) – ex cestista spagnola
 Isabel de Madariaga (1919-2014) – storica britannica
 Javier Solana Madariaga (1942) – politico spagnolo
 María Rosa de Madariaga (1937) – storica spagnola
 Salvador de Madariaga (1886-1978) – diplomatico, politico e scrittore spagnolo